Pojmovanje sedmih čudes sveta je razdeljeno po obdobjih:
 sedem čudes starega veka
 sedem čudes srednjega veka
 sedem čudes sodobnega sveta
 sedem čudes s konca 20. stoletja